De Eneste To — датская группа состоящая из двух музыкантов Питера Соммера и Симона Квамма. Группа также известна под названием DET, была образована в 2010 году. Продвижению группы способствовал брат Симона, Стефан Квамм и Арни Брегманн, который описывал их песни как «industrial folk», «singer-songwriter-techno».

Творчество 
Дуэт одноимённого дебютного альбома был выпущен 11 октября 2010 года он достиг #1 в Tracklisten, официальном датском Albums Chart, и стал платиновым. Последующий релиз сделан 15 августа 2011 года был создан Remix EP radikalt Det lyder который включал ремиксы песен от De Enesre To. EP сделал его в Топ 10. Группа появилась на популярных фестивалях таких как Gron Koncert и Roskoille. В августе 2011 года, Питер Соммер сообщил, что группа имеет планы выпустить свой следующий альбом «Two to four years». Debbeltliv был выпущен в 2014 году достиг #3 места в Tracklisten.

Награды 
Несмотря на короткий промежуток времени с 2010 по 2011 гг., группа была номинирована в большом количестве наград в 2011 на датской Music Awards; в номинации «датский альбом года», «песенник года», «лучшая датская группа года», «Лучший датский концерт» и «Приз зрительских симпатий».

Дискография

Альбомы

EPs

Синглы

Примечания 

Музыкальные коллективы Дании